Бру́ссіг () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Кармен Бруссіг (нар. 1977) — німецька дзюдоїстка-паралімпійка, чемпіон літніх Паралімпійських ігор. Сестра-близнюк Рамони Бруссіг.
 Рамона Бруссіг (нар. 1977) — німецька дзюдоїстка-паралімпійка, дворазовий чемпіон літніх Паралімпійських ігор. Сестра-близнюк Кармен Бруссіг.
 Томас Бруссіг (нар. 1964 або 1965) — німецький письменник і сценарист.

Німецькі прізвища